Мариос има више значења:

 Мариос, Рестауранте-Бар (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мариос, Рестауранте (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику